Авиллер () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Авиллер () — коммуна во французском департаменте Вогезы.